Haley est un patronyme et prénom unisexe anglo-saxon.

Ce nom vient du vieil anglais,  híeg, « foin » et léah, « pré », et signifie « pré de foin ».

Les variantes du prénom sont : Hailee, Hailey, Halea, Haleigh, Haylee, Hayley et Haylie.

Haley célèbres 
 Haley Barbour (1947-), gouverneur de l’État du Mississippi ;
 Haley Joel Osment (1988-), acteur américain ;
 Haley Paige (1981-2007), actrice pornographique américaine ;
 Hayley Williams (1988-), chanteuse américaine du groupe Paramore ;
 Hayley Westenra (1987-), chanteuse néo-zélandaise ;
 Hayley Kiyoko (1991-), actrice et chanteuse américaine et japonaise ,

par leur patronyme 
 Alex Haley (1921-1992), écrivain afro-américain ;
 Bill Haley (1925-1981), musicien américain du groupe Bill Haley & His Comets ;
 Jackie Earle Haley (1961-), acteur américain ;
 Jay Haley (1923-2007), thérapeute familial américain ;
 Mariza Haley, connue sous le nom de scène Lily Thai (1981-), actrice pornographique américaine ;
 Mike Haley (1986-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Nikki Haley (1972-), ambassadrice des États-Unis à l'ONU ;
 Roddie Haley (1964-2022), athlète américain.

Voir aussi
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom
Patronyme anglais